Siegfried von Bokholt ist der Name folgender Personen:

* Siegfried von Bokholt (Ratsherr, 1256), Ratsherr in Lübeck 
 Siegfried von Bokholt (Ratsherr, 1290), Ratsherr in Lübeck